Fratello minore di Ottone II resse insieme a questi la Marca del Monferrato (marchio Monferratensis) a partire dal 1042.

Nel 1041, probabilmente, e comunque prima del gennaio 1042, sposa Adelaide nipote di Arduino il Glabro e detentrice dei diritti feudali sulla Marca di Torino

Ascendenza

Aleramici
Marchesi del Monferrato
Storia di Torino